Erpenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Erpenbeck (1921–1997), deutscher Politiker (CDU)
 Fritz Erpenbeck (1897–1975), deutscher Schriftsteller
 Hedda Erpenbeck-Zinner (1904–1994), deutsche Schriftstellerin
 Jenny Erpenbeck (* 1967), deutsche Schriftstellerin und Regisseurin
 Johannes Erpenbeck (1831–1912), römisch-katholischer Geistlicher und Ehrenkämmerer des Papstes
 John Erpenbeck (* 1942), deutscher Wissenschaftstheoretiker und Schriftsteller
 Mechtild Erpenbeck (* 1955), deutsche Diplom-Pädagogin und Psychologin
 Wilhelm Erpenbeck (1892–1971), deutscher Politiker (Zentrum/CDU)
 Wilhelm Christian Erpenbeck (1750–1832), deutscher Arzt und Hochschullehrer